Michan oder Michán ist der Familienname folgender Personen:

Alberto Michán (* 1978), mexikanischer Springreiter
Eduard Michan (* 1989), weißrussischer Zehnkämpfer